Open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Open – album dei Gotthard del 1999
 Open – album dei Cowboy Junkies del 2001
 Open – album di Shaznay Lewis del 2004

Altro
Open – nella terminologia sportiva, una manifestazione aperta a più categorie indipendentemente da fattori quali l'età, la nazionalità, lo status professionistico
 Open – film del 2010 diretto da Jake Yuzna 
 Open – autobiografia di Andre Agassi
 Open – testata giornalistica on-line fondata da Enrico Mentana
 OPEN – mostra d'arte che si tiene annualmente al Lido di Venezia parallelamente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
 Open.... – servizio televisivo digitale interattivo
 Open: Golfing Royal St. George's – videogioco del 1985

Altri progetti